Де́жё () — венгерская форма имени  и фамилия, произошедшая от неё:
 Ласло Дежё (1893—1949) — венгерский военачальник, командующий 1-й венгерской армией.
  (1904—1973) — венгерский теолог.
 Дежё () — французская фамилия:
 Эмили Дежё (1861—1957) — французская художница.